Comitatul Turner sau Turner County (în engleză) se poate referi la următoarele comitate din Statele Unite ale Americii:

 Turner County, Georgia
 Turner County, South Dakota